Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga der Frauen 2021/22 enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2021/22 gemeldet wurden.

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn; bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß FIDE
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Schachfreunde Deizisau

OSG Baden-Baden

TuRa Harksheide

Hamburger SK

SV Hemer 1932

SK Lehrte

Rodewischer Schachmiezen

KissChess

SV Weißblau Allianz Leipzig

SK Schwäbisch Hall

SC Bad Königshofen 1957

SG 1871 Löberitz

Weblinks 
 Übersicht beim Deutschen Schachbund

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2021
Schach 2022